D'ancienne extraction originaire de Normandie, la famille Leigh appartient aux familles subsistantes de la petite noblesse anglaise. Leur présence est attestée dès les dernières années du  à High Legh dans le Cheshire, où ils s’agrégèrent manifestement à la petite noblesse comme seigneurs du manoir dès le début du , sinon avant.

Au , après le mariage en 1915 du Capt. Cecil Egerton Leigh (1890 † 1930) avec Gladys Durrell Barnes, descendante d'Arthur Wellesley,  de Wellington (en 1931  Gladys Leigh se remarie avec le lieutenant-colonel Lucien-Marie-Jean Garcin), la tête de la maison dit Leigh de West Hall, High Legh habite aux « Villa Rochebelle » et « Villa Paradis » à Cannes. Enfin, en 1931, les domaines familiaux dans le Cheshire ont été vendus. 

Le fils aîné Piers Egerton Leigh (1918 † 1998) habite au château de Brue en Provence. Son neveu, le fils de Sir Neville Leigh KCVO (1922 † 1994) par sa femme Denise fille du colonel Cyril Branch MC, est Sir Edward Leigh MP, officier de la Légion d'honneur, l'actuelle tête de cette illustre famille.

Branches cadets de l'ancienne maison de Leigh 

(Prononciation en anglais : li), 
 Legh de Sandbach
 Legh de Booths, qv. Sir John Legh 
 Leigh de Egginton dans le Derbyshire, Wrinehill dans le Staffordshire, Stoneleigh dans le Warwickshire et Adlestrop dans le Gloucestershire descendent d'un fils cadet de la première Legh de Ridge
 Leigh d'Oughtrington, qv. Trafford Trafford
 Legh d'Adlington, éteinte par la mort de Charles Legh en 1781
 Legh de Baguely, ont été descendus de Sir William Legh et se sont éteints en 1688
 Legh de Lyme, qv. baron Newton
 Legh de Ridge, descendent de John fils cadet de Sir Peter Legh de Lyme
 Leigh de Middleton dans le Yorkshire
 Leigh-White de Bantry House, qv. comte de Bantry
 Leigh baronnets, barons Leigh et Newton, et comte de Chichester.

Voir aussi 
 Burke's Landed Gentry (qv. LEIGH of West Hall, Jodrell & Kermincham; édn 1952)
 West Hall, High Legh dans le Cheshire
 Sir Edward Leigh MP
 Sir Egerton Leigh Bt
 Baron Leigh
 Baron Newton

Références

Articles connexes 
 Agrégation à la noblesse
 Devises (héraldique)

Liens externes 
 www.thornber.net : Leighs of West Hall, High Legh
 Ascendance Venables, qv. Hamon de Legh.

Noblesse anglaise
Leigh
Leigh